

Patronyme 
 Alfred Perot (1863-1925), scientifique français.
 Jacques Perot (né en 1945 et petit-fils d'Alfred Perot), conservateur et historien français.
 Luc Perot (1922-1985), peintre belge.
 Ross Perot (1930-2019), homme d'affaires et milliardaire américain.
 Robert Perot (1931-2003) peintre, sculpteur, potier, céramiste.

Patronyme français
Homonymie de patronyme